LSP steht für:

 Label Switched Path, ein Multiprotocol Label Switching-Tunnel zwischen zwei Routern
 Landesschule Pforta, eine Schule in Sachsen-Anhalt für besonders begabte Schüler
 Landesschülerparlament, die Schülervertretung eines Bundeslandes, siehe Schülerparlament
 Language Server Protocol, ein Kommunikationsprotokoll zur Unterstützung von Programmiersprachen unabhängig von der Entwicklungsumgebung
 Language Service Provider, englisch für Sprachdienstleister
 Las Piedras (Venezuela) als IATA-Code
 Lastschwerpunktabstand eines Gabelstaplers
 Latvijas Sociālistiskā Partija, eine lettische politische Partei
 Layered Service Provider, ein Programm, das sich im TCP/IP-Socket befindet
 Lee „Scratch“ Perry, jamaikanischer Musikproduzent und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Reggae, Ska und vor allem des Dub
 Lego Serious Play, Prozess/Strategie zur Kommunikationsverbesserung und Problemlösung
 In der Philosophie für das Leib-Seele-Problem
 Leistungsspange die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr
 Licensing Solution Partner, früher als Large Account Reseller bezeichnet
 Lichtsperrsignal, Begriff aus dem Schienenverkehr
 In der Physik für das Lightest supersymmetric particle, siehe Leichtestes supersymmetrisches Teilchen
 Link State PDU, ein Messagetyp des IS-IS Protokolls
 Liskovsches Substitutionsprinzip, ein Begriff aus der Programmierung
 .lsp als Dateiendung für LISP (z. B. AutoLISP, CommonLISP)
 Local Survivable Processor, ein Prozessor auf IP Voice Gateways, der die Verfügbarkeit sicherstellt
 Localized Surface Plasmon (Physik)
 Logistics Services Provider, engl. für Logistikdienstleister
 Louisiana State Penitentiary, Gefängnis im US-Bundesstaat Louisiana
 LUA Server Page, die Verwendung der Skriptsprache Lua für aktive Inhalte von Webservern

lsp steht für:

 Panamaische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

LSP